Гальон — многозначный термин:

Имена и фамилии 
 Гальон, Захава (Злата Лейбовна Шнипицкая, род. 1956) — израильский политик, лидер партии «Мерец».
 Гальон (?—1116) — католический церковный деятель XII века.

Топонимы 
 Гальон — киббуц в Южном округе Израиля.